Mary Jackson peut désigner :
 Mary Jackson (1910-2005), actrice américaine ;
 Mary Winston Jackson (1921-2005), mathématicienne et ingénieure en aérospatial américaine.